

Patronyme
 Famille de Rostolan
 Louis de Rostolan, (1791-1862), est un général et homme politique français.
 Michel de Rostolan, (1946- ), est un homme politique français.
Maxime de Rostolan, (1981-), est un entrepreneur écologiste, militant et lobbyiste

Homonymie
Homonymie de patronyme